België:
Kruisberg (Herentals), een heuvel in de stad Herentals
Kruisberg (Oudsbergen), een heuvel in de gemeente Oudsbergen
Kruisberg (Ronse); de Kruisstraat, een heuvel en helling in de gemeente Ronse
Oude Kruisberg; de Oude Kruisens, een helling gelegen naast de Kruisberg (Ronse)

Nederland:
Doetinchem:
De Kruisberg (buurt in Doetinchem), buurt 03 in de Doetinchemse wijk 09 Langerak-Noord
De Kruisberg (Doetinchem), penitentiaire inrichting
Kruisbergse bossen, bos- en vennengebied ten noordwesten van stad Doetinchem
Kruisberg (Heemskerker duin), het hoogste punt in het Noord-Hollands Duinreservaat 
Kruisberg (Meerssen), een heuvel in de gemeente Meerssen
Verzorgingsplaats Kruisberg, een verzorgingsplaats aan de A2 in de gemeente Meerssen
Kruisberg (Wahlwiller), een heuvel in de gemeente Gulpen-Wittem